Android 11 (кодовые названия во время разработки - Android Red Velvet Cake (торт «Красный бархат»), Android R) — одиннадцатая версия операционной системы Android. Релиз состоялся 8 сентября 2020 года.

По состоянию на 4 августа 2022 года (+2,7%) 27% устройств запускают Android 11, что делает его самой популярной версией Android в мире. Android 11 достиг максимум 28,3% в мае 2022 года. Android 11 получил в основном положительные отзывы от пользователей.

Первым телефоном, выпущенным в Европе с Android 11, был Vivo X51 5G, а после его полного стабильного выпуска первым телефоном в мире с Android 11 после Google Pixel 5 стал OnePlus 8T.

История 

Первая предварительная версия Android 11 для разработчиков была выпущена 19 февраля 2020 года для линейки смартфонов Google Pixel (за исключением моделей Pixel и Pixel XL первого поколения). 18 марта была выпущена вторая предварительная версия, а 23 апреля и 6 мая соответственно — третья и четвёртая версии для разработчиков.

Релиз первой публичной бета-версии изначально должен был состояться 3 июня в рамках конференции Google I/O, которая была отменена из-за пандемии COVID-19. В итоге релиз бета-версии состоялся 10 июня 2020 года.

Особенности 
 Поддержка 5G.
 Улучшенная поддержка складных телефонов.
 Поддержка новых типов экранов.
 Улучшения системы обновления компонентов через Google Play — «Project Mainline».
 Улучшенная совместимость приложений.
 Новые возможности общения.
 Улучшенная поддержка нейросетей.
 Конфиденциальность и безопасность.
 Изменения в области связи, камеры и производительности:
 Улучшения в области фильтрации звонков — через статус подтверждения STIR / SHAKEN для входящего вызова.
 Улучшенный API по выбору оптимального Wi-Fi соединения
 Поддержка анимированных файлов формата HEIF на системном уровне, для экономии данных и уменьшения размера apk.
 Встроенный декодер изображений, новые API-интерфейсы NDK позволяют приложениям декодировать и кодировать изображения: JPEG, PNG, WebP, сохраняя при этом меньший размер APK.
 Отключение звука во время захвата камеры — новые API для отключения вибрации звонков, сигналов будильника или уведомлений во время записи.
 Декодирование видео с низкой задержкой в MediaCodec: минимальные задержки при декодировании видео, актуально для Google Stadia.
 Режим HDMI с низкой задержкой — новые API для запроса автоматического режима с низкой задержкой, известного также как «игровой режим» на внешних дисплеях и телевизорах.

Примечания

Ссылки 
 
 «Android 11» — Выпущена предварительная версия с массой улучшений
 «Android 11» — предварительный просмотр на официальном сайте разработчика
 «Android 11» — официальный сайт

Программное обеспечение по алфавиту
Операционные системы Android
Программное обеспечение, разработанное в 2020 году